Playford peut se référer à :

Patronyme 
 La famille Playford de rameurs britanniques :
  ;
  ;
  ;
 .
 La  d'Australie :
 Le révérend , évangéliste australien ;
 Thomas Playford II, Premier ministre d'Australie-Méridionale de 1887 à 1889 et de 1890 à 1892 ;
 Thomas Playford IV, Premier ministre d'Australie-Méridionale de 1938 à 1965.
 John Playford, libraire et éditeur anglais ;
 , fils du précédent et éditeur musical.

Toponyme 
 , ville d'Australie ;
 , district électoral d'Australie ;
 , centrale électrique australienne ;
 Playford, village anglais du Suffolk.

Patronyme anglais